Brian O'Hanley (né le  à Quincy, dans l'État du Massachusetts aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2004 avec le Boston College dans l'Hockey East.

Statistiques de carrière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Boston College || NCAA ||35 ||2 ||11 ||13 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || Boston College || NCAA ||40 ||2 ||4 ||6 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Boston College || NCAA ||36 ||2 ||3 ||5 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Boston College || NCAA ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Falcons de Fresno || ECHL ||12 ||0 ||2 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2008-2009 || Falcons de Fresno || ECHL ||27 ||0 ||3 ||3 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Cyclones de Cincinnati || ECHL ||43 ||0 ||8 ||8 ||37 ||15 ||1 ||2 ||3 ||10
|-
|2009-2010 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||70 ||7 ||21 ||28 ||38 ||24 ||3 ||5 ||8 ||21 
|-
|2010-2011 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||53 ||7 ||22 ||29 ||70 ||4 ||1 ||1 ||2 ||8
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || Americans de Rochester || LAH ||3 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Pirates de Portland || LAH ||16 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="3"|2011-2012 || Crunch de Syracuse || LAH ||2 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Rivermen de Peoria || LAH ||1 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Sharks de Worcester || LAH ||41 ||4 ||3 ||7 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||8 ||0 ||3 ||3 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Cyclones de Cincinnati || ECHL ||37 ||2 ||17 ||19 ||32 ||17 ||2 ||3 ||5 ||14
|-
|2012-2013 || Rampage de San Antonio || LAH ||25 ||0 ||6 ||6 ||19 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2012-2013 || Cyclones de Cincinnati || ECHL || 37 || 2 || 17 || 19 || 32 || 17 || 2 || 3 || 5 || 14

Notes et références 

Naissance en décembre 1984
Naissance à Quincy (Massachusetts)
Joueur américain de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Eagles de Boston College
Choix de repêchage des Sharks de San José
Joueur des Cyclones de Cincinnati (ECHL)
Joueur des Falcons de Fresno
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Pirates de Portland
Défenseur de hockey sur glace